Vaati is een personage uit de Legend of Zelda-spellenreeks. Hij verschijnt voor het eerst in de game The Legend of Zelda: The Minish Cap. Daar is hij aan het begin een Minish, wezens die alleen gezien kunnen worden door kinderen, maar hij steelt een hoed die al zijn dromen uit laat komen. Daardoor verandert hij in een krachtige magiër.

Hij won hier een zwaardvechttoernooi bij het jaarlijkse Picorifestival in Hyrule. Hij kwam hier in aanraking met magisch zwaard, dat diende als een zegel dat kwade monsters buiten Hyrule hield. Door Vaati breekt het zwaard en wordt Hyrule overspoeld door monsters. Hij is de laatste eindbaas van het spel.

Personage uit spel
The Legend of Zelda